

Astronomia
 13775 Thébault – asteroide della fascia principale

Persone
 Jacques Thébault (1924-2015) – attore e doppiatore francese
 Victor Thébault (1882-1960) – matematico francese

Altro
 Teorema di Thébault – teorema della geometria euclidea